

Patronyme 

 Jacques Villeret (1951 - 2005), acteur français
 François-Étienne Villeret (1800 - 1866), artiste-peintre français
 Louis Bertrand Pierre Brun de Villeret (1773 - 1845), général français

Toponyme

Villeret, hameau de la commune de Jemeppe-sur-Sambre (Province de Namur)
 Le Donjon de Villeret, donjon inscrit au Patrimoine majeur de Wallonie

Villeret, commune française de l'Aisne ;
 Villeret, commune française de l'Aube

Villeret, commune suisse du canton de Berne 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France